Gussarow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Gussarow (* 1964), sowjetischer bzw. russischer Eishockeyspieler
 Alexei Gussarow (Leichtathlet) (* 1995), kasachischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Gennadi Alexandrowitsch Gussarow (1937–2014), sowjetischer Fußballspieler
 Nikolai Iwanowitsch Gussarow (1905–1985), sowjetischer Politiker
 Wladimir Igorewitsch Gussarow (* 1966), russischer Entomologe